Cole Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cole Island (New York)
 Cole Island (Harney County, Oregon)
 Cole Island (Marion County, Oregon)
 Cole Island (Charleston County, South Carolina)
 Cole Island (Jasper County, South Carolina)